Blue Sky Aviation ist der Name folgender Fluggesellschaften:

 Blue Sky Aviation (Kenia)
 Blue Sky Aviation (Mongolei)